De volgende stations in Londen:

Station West Hampstead
West Hampstead (metrostation)
Station West Hampstead Thameslink

Anders:

West Hampstead (Londen), wijk in Londen